Permissão de trabalho — termo genérico para a autorização legal
Licence to Kill — filme da série 007 traduzido no Brasil como 007 - Permissão para Matar
Permissão internacional para dirigir — permissão para dirigir em diversos países

Desambiguações de cinema
Desambiguações de política